

O Grande Prêmio da Malásia 2007/08 da A1 Grand Prix foi a terceira etapa da temporada 2007/08 da A1 Grand Prix, e foi realizada no dia 25 de novembro de 2007 no Sepang International Circuit.

A Suíça venceu a corrida rápida e a corrida principal.

Qualificações

Corrida rápida 
Domingo, 25 de dezembro de 2007

Corrida principal 
 Domingo, 25 de novembro de 2007.

GPs da A1 Grand Prix de 2007–08